ACR kan syfta på:
 ACR AB – ett svenskt företag inom flygtrafikledning.
 ACR Messina – en italiensk fotbollsklubb.
 ACR – en typ av kärnreaktor Advanced CANDU reactor, se CANDU-reaktor
 ACR – en racerbana i Norge, se Arctic Circle Raceway